Sad Songs for Dirty Lovers — второй альбом инди-рок группы The National, вышел 2 сентября 2003 года на лейбле Brassland Records. Это первый альбом, на котором группа работала с продюсером Питером Кэтисом.

Список композиций

Приглашённые музыканты 
 Падма Ньюсом — альт, скрипка, оркестровка
 Ник Ллойд — фортепиано, клавишные
 Люк Хаггет — вокал в «Thirsty»
 Нейт Мартинес — гитара в «Cardinal Song»
 Стив Ло Прести — валторна и мелофон в «Sugar Wife»

Примечания 

Альбомы The National